Ледерман — фамилия.

 Ледерман, Леон (род. 1947) — израильский шахматист, международный мастер (1976).
 Ледерман, Леон Макс (1922—2018) — американский физик, лауреат Нобелевской премии (1988).
 Ледерман, Шие Моник (1909—1973) — еврейский поэт.

См. также 
 Леттерман